Тиракуэ — провинция в департаменте Кочабамба, Боливия. По состоянию на 2005 год на территории проживало 37 421 человек. Площадь территории 2740 км². Основные языки общения — кечуа и испанский.

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Население Боливии

Провинции Боливии